Punsalmaagiyn Ochirbat (; né le ) est un homme d'État mongol, président de son pays de 1990 à 1997.

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1942
Personnalité politique mongole
Président de l'État de Mongolie
Président de la république populaire de Mongolie